Schweiz landslag i ishockey kan vara:

Schweiz damlandslag i ishockey.
Schweiz herrlandslag i ishockey.